Джордж Хантер () — имя нескольких человек:
 Хантер, Джордж (1886—1934) — английский футболист.
 Хантер, Джордж (1927—2004) — южноафриканский боксёр.
 Хантер, Джордж Лесли (1877—1931) — шотландский художник-постимпрессионист, член группы «Шотландские колористы».